Ви́ктор Руи́с То́рре (; 25 января 1989, Эсплугес-де-Льобрегат, Барселона) — испанский футболист, центральный защитник клуба «Реал Бетис».

Карьера 
Виктор Руис воспитанник клуба «Эспаньол», в основном составе которого он дебютировал 6 декабря 2009 года в матче с сантандерским «Расингом». 21 февраля 2010 года Руис забил свой первый мяч на профессиональном уровне, поразив ворота «Малаги». Всего в первом сезоне защитник провёл 22 матча и забил 2 гола. В следующем сезоне Виктор стал твёрдым игроком основы клуба, чему поспособствовал уход в московский «Спартак» Николаса Парехи.

27 января 2011 года Руис перешёл в итальянский клуб «Наполи», выкупивший аренду на футболиста до конца сезона с возможностью продления контракта игрока на 4 года за 6 млн евро. За это «Эспаньол» получил права на Хесуса Датоло, принадлежащего неаполитанцам. 24 февраля испанец дебютировал в составе команды в матче Лиги Европы против «Вильярреала»; эта встреча стала дебютной для игрока на европейской арене. 13 марта он сыграл свою первую в чемпионате Италии, выйдя на поле во встрече с «Пармой».

Достижения 
 Победитель молодёжного чемпионата Европы: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Реал Бетис»